Der englische Ausdruck Supporting Act bezeichnet:

 die Vorgruppe im Musikgeschäft
 die Nebenrolle im Filmgeschäft